Abdullah Al-Zori (1987. augusztus 13. –) szaúd-arábiai labdarúgó, az Al-Hilal hátvédje.

Jegyzetek

További információk 
slstat.com  

1987-ben született személyek
Élő személyek
Szaúd-arábiai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek